Ка́га () — село, расположенное в Белорецком районе Республики Башкортостан, административный центр Кагинского сельского поселения.

История 
Годом основания считается 1740 год, когда на месте маленькой деревни Каги, возможно, основанной старообрядцами и названной по протекающей здесь реке, был основан один из демидовских заводов — Кагинский завод, который относился к Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии.

Село неоднократно горело. Пожар летом 1911 года полностью уничтожил завод, после чего экономическая значимость села окончательно упала.

Население

Географическое положение 
Расположено у одноимённой реки Каги, неподалёку от места её впадения в Белую, на автодороге  Стерлитамак — Магнитогорск.

Расстояние до:
 районного центра (Белорецк): 77 км,
 ближайшей ж/д станции (Белорецк): 70 км.

Экономика 
Основное занятие жителей: сельское и лесное хозяйство, сфера туризма, отчасти работа на предприятиях в близлежащем селе Верхний Авзян.

Инфраструктура 
В селе расположены турбазы «Тенгри» и «Агидель», недалеко от села турбаза «Сухов Ключ». Свято-Никольский храм, в котором сохранилась настенная роспись, является памятником архитектуры и открывается для экскурсий и (реже) праздничных служб. В сельской библиотеке расположена экспозиция, посвящённая истории села. Рядом с селом бьёт святой источник Сажелка. Обеспечение электричеством происходит за счёт малой ГРЭС на реке Каге.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт о селе Кага
 Кага на портале «Генеалогия и Архивы»
 Рассказ о селе Кага

Населённые пункты Белорецкого района
Населённые пункты на Белой (приток Камы)